Höhener ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Höhener (* 1947), Schweizer Politiker
 Johannes Höhener (1834–1901), Schweizer Textilunternehmer, Gemeindepräsident und Kantonsrat
 Martin Höhener (* 1980), Schweizer Eishockeyspieler
 Stefan Höhener (* 1980), Schweizer Rodler
 Ulrich Höhener (* 1872 oder 1873), Schweizer Kutschen- und Karosseriebauer, siehe Carrosserie U. Höhener’s Erben